In 1950/51 werd het vierde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Nord, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Hamburger SV werd kampioen en FC St. Pauli vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De eindronde werd geherstructureerd en de acht deelnemers werden verdeeld in twee groepen van vier. HSV werd derde in zijn groep en St. Pauli laatste.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1950/51
Oberliga Nord